The Strain (engl. Die Saat) steht für:

 The Strain, Originaltitel von Die Saat, Roman von Chuck Hogan und Guillermo del Toro (2009)
 The Strain (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2014–2017)